Леонид Григо́рьев:
 Григорьев, Леонид (род. 1926) — советский прыгун в длину, участник летних Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки.
 Григорьев, Леонид Маркович (род. 1947) — советский и российский экономист.
 Григорьев, Леонид Михайлович (1913—1943) — Герой Советского Союза.